Кокона — многозначный термин.

Биология
 Кокона — плодовый кустарник семейства Паслёновые.

Фамилия
 Кокона, Ведат (1913—1998) — албанский переводчик, писатель и лексиколог.

См. также 
 Кокон (значения)